Магдалена Теитипак има више значења:

 Општина Магдалена Теитипак (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Магдалена Теитипак (Магдалена Теитипак, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику